Termin UPPP ima više značenja.

 Undekaprenilna difosfataza, enzim
 Uvulopalatofaringoplastija, hirurški havat